Az 1978-as brit Formula–1-es bajnokság volt a sorozat első szezonja. A szezon március 24-étől szeptember 24-éig tartott, ezalatt összesen 12 futamot rendeztek. A győztes Tony Trimmer lett, 55 pontos előnnyel végezve az élen.

Versenyek

Végeredmény 

Britformula1esbajnoksag
Brit Formula–1-es versenyek